Фамилија Бесера има више значења:

 Фамилија Бесера (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Бесера (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику